Trullifiorinia är ett släkte av insekter. Trullifiorinia ingår i familjen pansarsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pansarsköldlöss
Trullifiorinia